Regin henviser til flere artikler:

 Regin (mytologisk person) – dværg i nordisk mytologi
 Regin (it-system) – registrerings- og indberetningssystem for museer
 Regin (navn) – et mandsnavn